Му́нду () — второй по величине город в Чаде, административный центр региона Западный Логон. Население по данным на 2008 год составляет 142 462 человека.

Город расположен на берегу реки Логон, примерно в 480 км к югу от столицы Чада Нджамены, на высоте 413 м над уровнем моря. Основной город народности нгамбаи. Сегодня Мунду является промышленным центром, где развито пивоварение, хлопчатобумажная промышленность и нефтяная индустрия. Имеется аэропорт с асфальтированной взлётно-посадочной полосой .

Мунду расположен на одной из ключевых трасс южного Чада. Трасса идет из Лере на границе с Камеруном, через населенные пункты Пала, Кело, Мунду, Доба, Кумра и Сарх.

На юго-западной окраине города находится озеро Вей.

Климат

Города-побратимы 

  Пуатье, Франция

Примечания 

Административные центры регионов Чада
Города Чада